All My Life може значити:

Музика 
 All My Life (альбом Big K.R.I.T.)
 All My Life (альбом Viper)
 All My Life (пісня Альони Ланської)